Attack on Titan signifie en anglais « Attaque sur Titan ». Ce terme peut désigner :

Cinéma 
 Attack on Titan, le titre anglais du manga japonais L'Attaque des Titans, publié entre septembre 2009 et avril 2021 ;
 Attack on Titan, le titre anglais du film inspiré du manga ;
 Attack on Titan, un film américain réalisé par Noah Luke, sorti en 2022.

Notes et références